Il singolare del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Ken Rosewall 6-1, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1976